Rossmoyne steht für

Orte in den Vereinigten Staaten
 Rossmoyne (Ohio)
 Rossmoyne (Cumberland County, Pennsylvania)
 Rossmoyne (Indiana County, Pennsylvania)
 Rossmoyne Manor (Pennsylvania)

in Australien
 Rossmoyne (Western Australia), Vorort von Perth